

Prénom 

 Toubal est un patriarche biblique, ancêtre des Ibères (Géorgiens) ou des peuples de la péninsule ibérique.

Patronyme 

 Hayat Toubal (née en 1985), joueuse algérienne d'échecs ;
 Khaled Toubal (né en 1986), footballeur algérien ;
 Nadjib Toubal (né en 1979), footballeur algérien.